Araki Kodo ist der Name folgender Personen: 

* Araki Kodo I († 1851), japanischer Shakuhachispieler
 Araki Kodo II (1823–1908), japanischer Shakuhachispieler 
 Araki Kodo III (1879–1935), japanischer Shakuhachispieler
 Araki Kodo IV (1901–1943), japanischer Shakuhachispieler
 Araki Kodo V (* 1938), japanischer Shakuhachispieler 
 Araki Kodo VI (* 1970), japanischer Shakuhachispieler